Пелиновский — фамилия; имеет женскую форму Пелиновская.
 Пелиновский, Дмитрий Ефимович (род. 1969) — канадский математик, профессор Университета Мак-Мастера.
 Пелиновский, Ефим Наумович (род. 1945) — российский геофизик,главный научный сотрудник лаборатории нелинейных геофизических процессов Института прикладной физики РАН.